Дом связи — название здания центрального телеграфа во многих городах бывшего СССР.
 Дом связи (Воронеж)
 Дом связи (Екатеринбург)
 Дом связи (Киев)
 Дом связи (Курск)
 Дом связи (Москва)
 Дом связи (Смоленск)